Sirat () è una città dell'Algeria nordoccidentale, nel Distretto di Bouguirat nella provincia omonima.

Altri progetti 

Mostaganem